GJG steht für:

 G. J. G. Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 G. J. Göschen’sche Verlagsbuchhandlung, Verlag

Abkürzung